Yoshii kan som auktorsförkortning betyda:

 Ryozo Yoshii
 Hazime Yoshii

Robotskapade auktorsförkortningar